Voici la liste des planètes mineures numérotées de 512001 à 513000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 512001 à 513000

512001-512100

512101-512200

512201-512300

512301-512400

512401-512500

512501-512600

512601-512700

512701-512800

512801-512900

512901-513000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000